Bombo steht für:

 Bombo, zweifellige Trommel
 Bombo, Ortschaft im Municipio Huanuni, Departamento Oruro, Bolivien, siehe Villacollo
 Kanton Bombo, Kanton im Municipio Huanuni, Departamento Oruro, Bolivien
 Bombo Radyo Philippines, Rundfunkveranstalter und Hörsender auf den Philippinen
 Manolo el del Bombo (Manuel Cáceres Artesero; * 1949), Fußballfan aus Spanien